Селонже:

 Селонже — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Селонже — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.